Příjmení Jandl (Jandlová) nosí různé osobnosti:
 David Jandl (* 1984, Oberwart)
 Viktor Jandl (1894–1973) ∞ Luise Rappel (1902–1940)
 Ernst Jandl (1925, Vídeň – 2000, Vídeň), rakouský básník, dramatik a spisovatel
 Hermann Jandl (* 1932, Vídeň), rakouský spisovatel, básník, a autor dramaturg rozhlasových her
 Gerhard Jandl (* 1962, Döbling), rakouský diplomat
 Horst K. Jandl (* 1941, Sindelfingen), rakouský malíř
 Klement Jandl ∞ Božena Jandlová
 Ivan Jandl (1937, Praha – 1987, Praha), český dětský herec, držitel Oscara
 37736 Jandl
 Božena Jandlová (1925–1945), česká zdravotní sestra zemřelá při epidemii tyfu v Terezíně
 Martina Jandlová
 Paul Jandl (* 1962, Vídeň), rakouský novinář kulturní a literární kritik
 Ralf Jandl, "Karl Napf" (* 1942, Hirschberg (Jelení Hora)), německý básník a satirik
 Stephan Jandl (* 1988, [?]), rakouský házenkář

Související články 
 Jan (domácky), Jahn, Janek; Jonke
 Hanl, Handl
 Janda, Jenda

Reference 

Bavorská příjmení
Česká příjmení